Der Rebell ist der Titel von:

 Der Rebell (Zeitschrift), anarchistische Zeitschrift, erschienen in Genf und London von 1881 bis 1886
 Der Rebell, ursprünglicher Name der Operette Der liebe Augustin (Operette)
 Der Rebell (1932), deutscher Film von Luis Trenker
 Der Rebell (1950), US-amerikanischer Film von Jacques Tourneur
 Der Rebell (1968), tunesischer Film von Omar Khlifi
 Der Rebell (2006), Dokumentarfilm des Regisseurs Jan Peter

Siehe auch:
 Rebell (Begriffsklärung)
 Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon, deutsche Filmbiografie aus dem Jahr 2021